Нильсен, Петер:
 Нильсен, Петер (род. 1968) — датский футболист, защитник.
 Нильсен, Петер (1968—2004) — швейцарский авиадиспетчер.
 Нильсен, Петер Мейнерт (род. 1966) — датский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Нильсен, Петер Хейне (род. 1973) — датский шахматист, гроссмейстер (1994).